Эдуард Дикинсон ():
 Дикинсон, Эдуард (политик) (1803—1874) — американский политик, отец Эмили Дикинсон.
 Дикинсон, Эдуард (музыковед) (1853—1946) — американский музыковед.<noinclude>
 Дикинсон, Эдуард Клайв (род. 1938) — бермудский орнитолог.